Woolsey ist der Familienname folgender Personen:

 James Woolsey (* 1941), US-amerikanischer Regierungsbeamter und Geheimdienstmitarbeiter
 Lynn Woolsey (* 1937), US-amerikanische Politikerin
 Ralph Woolsey (1914–2018), US-amerikanischer Kameramann
 Robert Woolsey (1888–1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Sarah Chauncey Woolsey (1835–1905), US-amerikanische Kinderbuchautorin
 William Woolsey (1934–2022), US-amerikanischer Schwimmer

Woolsey ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Woolsey (Arkansas)
 Woolsey (Georgia)
 Woolsey (Nevada)
 Woolsey (Virginia)
 Woolsey Flat, Kalifornien